Mužská dvouhra Apia International Sydney 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl srbský tenista Viktor Troicki, kterého v semifinále vyřadil Gilles Müller.

Vítězem dvouhry se stal šestý nasazený Gilles Müller z Lucemburska, jenž ve finále za 88 minut zdolal Brita Daniela Evanse po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak 33letý šampion připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu ATP Tour, ke kterému nakonec potřeboval šest finálových účastí. Bodový zisk jej v pondělním vydání žebříčku ATP z 16. ledna 2017 posunul na dosavadní kariérní maximum, když mu patřila 28. příčka.

Vítězství se navíc připsal před zraky své rodiny, k čemuž po utkání během slavnostním ceremoniálu uvedl: „Skvělá noc, na tuhle chvíli jsem čekal opravdu dlouho. Děkuji trenérovi, manželce, pořadatelům. Tohle vítězství před mými chlapci pro mě moc znamená.“

26letý Evans si na turnaji připsal premiérový skalp hráče Top 10, když ve čtvrtfinále udolal Rakušana Dominica Thiema a poprvé si na něm zahrál finále na okruhu ATP: „Trochu jsem doufal, že Gilles dnes prohraje i své šesté finále, ale nestalo se. Přesto mám za sebou úspěšný týden a věřím, že se od něj odrazím k dobré sezoně.“, uvedl Brit během slavnostního vyhlášení.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2017